«Падение Римской империи» — кинофильм режиссёра Энтони Манна, последний из классических голливудских пеплумов.

Сюжет 

Действие фильма происходит приблизительно в 180—193 гг. н. э. — эпохе упадка Римской империи. Это время правления императора Марка Аврелия и впоследствии его сына Коммода. Сюжет повествует о противостоянии Марка Аврелия угрозе нападения германских племён и одновременно о сложной политической борьбе с оппонентами внутри страны.

Марк Аврелий собирается сделать своим наследником своего полководца — Гая Метелла Ливия. Между тем его родной сын Коммод, понимая, что может лишиться трона императора, начинает плести интриги против Ливия.

Конфликт между Коммодом и Ливием становится неопреодолимым после его победы над персами. Коммод предложил ему стать своим соправителем в обмен на уничтожение ряда поселений с их жителями. Вернувшийся в Рим неподчинившийся Ливий был обвинён императором и сенатом в измене. Он был лишён звания командующего римской армией и вызван Коммодом на поединок. Ливий убил императора, но отказался затем вступить на престол.

В ролях 
 Софи Лорен — Луцилла
 Кристофер Пламмер — Коммод
 Алек Гиннес — Марк Аврелий
 Джеймс Мэйсон — Тимонид
 Стивен Бойд — Ливий
 Энтони Куэйл — Верул
 Джон Айрленд — Балломар
 Омар Шариф — Сохам, царь Великой Армении
 Мел Феррер — Клеандр
 Эрик Портер — Юлиан
 Финли Карри — сенатор
 Эндрю Кейр — Полибий
 Дуглас Уилмер — Песценний Нигер

Награды 
 Номинация на «Оскар» за лучшую музыку (Дмитрий Тёмкин).
 Премия «Золотой глобус» за лучшую музыку (Дмитрий Тёмкин).

См. также 
 Гладиатор — кинофильм 2000 года режиссёра Ридли Скотта, со схожим сюжетом (частичный ремейк).

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1964 года
Фильмы Энтони Манна
Фильмы-драмы США
Фильмы о Древнем Риме
Пеплумы
Исторические фильмы о II веке
Фильмы Paramount Pictures